Fiat 527 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1934 по 1936 год.

527 модель была 6-цилиндровой версией автомобиля Fiat 518 Ardita, и был также известен под названием Ardita 2500. Автомобиль выпускался только в кузове седан с колесной базой длиной 3170 мм.

Автомобиль производился только в Италии, всего произведено около 1000 экземпляров.

Двигатели

Литература 
Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

527